Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben (pol. Towarzystwo Górnicze Spadkobierców Jerzego von Giesche) – spółka przemysłowa zarejestrowana w 1860 roku we Wrocławiu przez spadkobierców przemysłowca Georga von Giesche, prowadząca działalność głównie w zakresie górnictwa węgla kamiennego i galmanu oraz hutnictwa cynku na Górnym Śląsku. Zarząd koncernu znajdował się we Wrocławiu.

Historia 
 1833 – spadkobiercy majątku Georga von Giesche zakupili w okolicach Janowa (dzielnica Katowic) kopalnię węgla kamiennego „Morgenroth”, która dała początek dzisiejszej KWK „Wieczorek”.
 1834 – uruchomienie przez „Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben” huty cynku „Wilhelmina” w Szopienicach (później Huta Metali Nieżelaznych Szopienice).
 1860 – spadkobiercy majątku zarejestrowali we Wrocławiu spółkę: „Bergwerksgeseltschaft Georg von Giesche’s Erben” (Spółka Górnicza Spadkobierców Georga von Giesche), która rozwinęła się na przełomie XIX i XX wieku w jeden z najpotężniejszych koncernów górniczo-hutniczych na Śląsku.
 1880 – spółka zakupiła od spadkobierczyni Goduli, Joanny Gryzik-Schaffgotsch kopalnię Cleophas (Kleophas)
 1922 – utworzono spółkę o nazwie: „Giesche SA w Katowicach”; cały majątek koncernu Giesche’s Erben, znajdujący się po ostatecznym ustaleniu granicy polsko-niemieckiej po polskiej stronie – w tym kopalnie Giesche, Kleofas, Orzeł Biały i osiedla Nikiszowiec i Giszowiec, zostaje wniesiony aportem do spółki Giesche Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

 1926 – wszystkie akcje Giesche Spółki Akcyjnej w Katowicach zostają sprzedane amerykańsko-niemieckiej spółce Silesian-American Corporation (SACO), w której ponad 50% udziałów mieli Amerykanie (grupa Harrimana i Anaconda Copper Minning Co.). W to miejsce spółka „Georg von Giesches Erben” nabyła większościowy pakiet akcji Belgijskiej Spółki Akcyjnej Górniczej i Przemysłowej.
 1939 – Niemcy przejmują spółkę Giesche pod zarząd komisaryczny
 1941 – spółka próbowała, za pośrednictwem banków szwajcarskich, odkupić od Amerykanów za cenę 20 mln marek w złocie akcje Giesche Spółki Akcyjnej i w tym celu utworzyła spółkę zależną w Katowicach pod nazwą „Gieschebetriebe GmbH”. Do transakcji nie doszło, gdyż rząd amerykański nie dopuścił do sprzedaży Niemcom akcji spółki Giesche SA na podstawie „Trading with Enemy act” (ustawa o handlu z wrogiem)
 1946 – majątek Bergwerksgeseltschaft Georg von Giesches Erben oraz Giesche SA został znacjonalizowany przez Rzeczpospolitą Polską
 1960 – Polska Rzeczpospolita Ludowa wypłaciła stronie amerykańskiej odszkodowanie w wysokości 40 milionów dolarów, w tym 30 milionów za spółkę Giesche, w zamian za zwrot przedwojennych akcji i rezygnację z dalszych roszczeń
 16 lutego 1973 – spółka Georg von Giesches Erben AG z siedzibą w Hamburgu ogłosiła bankructwo

Zakłady należące do spółki 

W 1911 roku do spółki należały między innymi:
 kopalnie węgla kamiennego:
 Giesche
 Cleophas
 Heinitz
 kopalnie rudy cynku i ołowiu:
 Bleischarley w Brzezinach
 kopalnia Matylda w Chrzanowie
 huty cynku:
 Wilhelmine
 Paulus
 Bernhardi
 Neue Wilhelmine
 walcownia cynku w Szopieniach
 huta ołowiu Walther-Croneck

Powiązania pomiędzy spółkami 
W dwudziestoleciu międzywojennym udziałowcami spółek powiązanych z Georg von Giesches Erben były m.in. przedsiębiorstwa amerykańskie, co przedstawia poniższy schemat.

Dyrektorzy 
Dyrektorzy generalni Bergwerksgeseltschaft Georg von Giesches Erben:
 Friedrich Bernhardi (1873−1904)
 Anton Uthemann (1905−1913)
 Carl Besser (1913−1926)
 Eduard Schulte (1926−1943)
 Lothar Siemion (1943−1954)

Zobacz też 
 Ernst von Prittwitz und Gaffron

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 „Giszo-wieści”  02/15/2002, s. 1.

Linki zewnętrzne 
 Świadectwo udziałowe Spółki Giesche 

Historia Śląska
Przedsiębiorstwa w II Rzeczypospolitej
Przedsiębiorstwa wydobywcze